Антонио Чичильяно (, , Неаполь, Италия — , там же) — итальянский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр (1960).

Спортивная карьера 
Начал выступать в классе «Дракон» в 1958 г. Побеждал на Кильской неделе (1958) и Marblehead Trophy (1959).

На летних Олимпийских играх в Риме (1960) завоевал бронзовую медаль в классе «Дракон» на яхте «Ваниль». 

Яхтсмены Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года